Le mot flavine peut renvoyer à :
 flavine, un groupe de colorants naturels jaunes ;
 la flavine mononucléotide,une biomolécule.